

Муніципалітети у Франції 
 Горж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Горж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Горж () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма

Інше 
Горж (повіт)